Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 augustus 2010.

Vrouwen 08